Chenouda ou Shenouda est un prénom masculin copte qui est porté en particulier par le précédent pape copte Chenouda III (1923-2012) et le moine écrivain Chenouté (mort en 466).

Il signifie « fils de Dieu » et son étymologie remonte à l’égyptien ancien. La forme copte est šénouté, forme contractée de šêré-nouté. Šêré : « fils » dérive probablement de l’égyptien ancien šrj : « jeune enfant », et nouté : « Dieu » est l'évolution de nr : « dieu ».

Ce prénom est mentionné sous la forme latine Sinuthius ou, plus rarement, Senuthius.

Références

Prénom masculin